Andrzej Kotański (1941-2018) - fizyk
 Michał Kotański (ur. 1976) - reżyser, dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 Janusz Kotański (ur. 1957) – historyk, poeta
 Marek Kotański (1942-2002) – psycholog, terapeuta, społecznik
 Wiesław Kotański (1915-2005) – japonista
 Zbigniew Kotański (1927–2005) – geolog